Дурыкино — название населенных пунктов в России:

 Дурыкино — деревня в Можайском районе Московской области.
 Дурыкино — деревня в Солнечногорском районе Московской области.
 Дурыкино — до 1966 г. название деревни Рябиновка в Кесовогорском районе Тверской области.